Niemcy:
 Belzig – dawna nazwa miasta Bad Belzig

Zobacz też:
 Zauch-Belzig